Хађени има више значења:

 Хађени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Хађени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији